Grave New World (album), het vijfde muziekalbum van de Britse band Strawbs, of
Grave New World (film), een muziek/videofilm, gemaakt ter promotie van dat album.